Cutaway steht für:
 Cutaway, ein Herrenkleidungstück
 Cutaway (Gitarre), ein Ausschnitt am Korpus einer Gitarre
 Cutaway – Jede Sekunde zählt!, ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2000